Кировабад — название населенных пунктов:

Азербайджан 

 Кировабад — название города Гянджа с 1935 по 1989 год.

Таджикистан 
 Кировабад — название посёлка Пяндж с 1936 по 1963 год.